Амбель:

 Амбель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Амбель — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.